Рюккерт () — немецкая фамилия:

Известные носители:

 Рюккерт, Вольфганг (, род. 1942) — немецкий политик.
 Рюккерт, Генрих (1823—1875) — немецкий историк и исследователь германских древностей; сын Фридриха Рюккерта.
 Рюккерт, Фёдор Иванович (, 1840—1917) — русский ювелир немецкого происхождения, мастер эмали, работавший в мастерской Карла Фаберже.
 Рюккерт, Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт, переводчик и учёный; отец Генриха Рюккерта.

См. также 
 Рюккер